Chah Soleiman , chah de Perse ;
 Chah Soleiman II, chah de Perse.

Voir aussi